Madina steht für:

 eine Alternativschreibweise der arabischen Stadt Medina
 Madina (Vorname), weiblicher Vorname
 Stefka Madina (* 1963), bulgarische Ruderin

Orte:
 Madina (Aderbissinat), Weiler in der Gemeinde Aderbissinat in Niger
 Madina, Stadtviertel von Arlit in Niger, siehe Akokan Carré C
 Madina (Dingazi), Weiler in der Gemeinde Dingazi in Niger
 Madina (Fakara), Weiler in der Gemeinde Fakara in Niger
 Madina (Falwel), Dorf in der Gemeinde Falwel in Niger
 Madina (Ghana), Stadt in Ghana
 Madina (Gambia), Ortschaft in Gambia
 Madina (Ingall), Stadtviertel von Ingall in Niger
 Madina (Loga), Weiler in der Gemeinde Loga in Niger
 Madina (N’Gonga), Weiler in der Gemeinde N’Gonga in Niger
 Madina (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Madina (Ouallam), Weiler in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Madina (Simiri), Dorf in der Gemeinde Simiri in Niger
 Madina (Tessa), Dorf in der Gemeinde Tessa in Niger
 Madina (Tillabéri), Stadtviertel von Tillabéri in Niger
 Madina Wandifa, Stadt in Senegal